EAEC steht als Abkürzung für:

 Enteroaggregative Escherichia coli, ein pathogener Subtyp von E. coli
 Eurasian Economic Community, siehe Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft
 European Automobile Engineers Cooperation, Dachverband automobiltechnischer Vereine in Europa

Abkürzung